Мамонтовая — топонимы и другие названия связанные с мамонтом.

Топоним 
 Мамонтовая гора — Якутия
 Мамонтовая пещера — Крым

Прочее 
 Мамонтовая фауна — ископаемая фауна
 Мамонтовая степь — тундростепь
 Мамонтовая курья — стоянка древнего человека

См. также 
 Мамонтово
 Мамонтова
 Мамонтова пещера (значения)